Marea Unire se poate referi la 

 Marea Unire — act istoric esențial de formare a statului național unitar român, care s-a întâmplat și desăvârșit între 27 martie 1918, data la care Basarabia s-a unit cu România, prin votul Sfatului Țării, și 1 decembrie 1918, data la care, în cadrul Marii Adunării Naționale de la Alba Iulia s-a hotărât Unirea Transilvaniei cu România 
Marea Unire include și evenimentele de unire ale Bucovinei și ale Banatului cu România, petrecute cronologic la 15/28 noiembrie 1918 (Bucovina), respectiv la 1 decembrie 1918 (Banatul).
 Unirea Transilvaniei cu România, act de completare al Marii Uniri, petrecut la 1 decembrie 1918.

A se vedea și 
 Marșul Centenarului
 Mica Unire
 Unirea Banatului cu România
 Unirea Basarabiei cu România
 Unirea Bucovinei cu România
 Unirea Principatelor Române
 Unirea Republicii Moldova cu România
 Unirea Transilvaniei cu România